Kråka kan syfta på:

 Kråka – vissa arter inom familjen kråkfåglar (Corvidae), främst inom släktet Corvus.
 Kråka – trivialnamn för arten Corvus cornix, också kallad gråkråka.
 Kråka (diktsamling) – diktsamling från 1970 av Ted Hughes, originaltitel Crow
 Kråka (släkt) – svenskt släktnamn.
 Mölndals Kråka – område i Kvarnbyn i Mölndal, som idag kallas Kvarnbygatan.

Se även 
 Kråkan – flera